Дивізіон 2: 1942–43 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 40 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби ІК «Браге» (Бурленге), Фінспонгс АІК, «Ергрюте» ІС (Гетеборг) і ІС «Гальмія» (Гальмстад).

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі ІК «Браге» (Бурленге) і ІС «Гальмія» (Гальмстад).

Турнірні таблиці

Північна група 1942–43 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|18||12||4||2||42||19||+23||28
|-
|2||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|18||11||2||5||47||32||+15||24
|-
|3||style="text-align: left;"|Лудвіка ФфІ
|18||10||3||5||47||40||+7||23
|-
|4||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||8||3||7||58||37||+21||19
|-
|5||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|18||9||1||8||37||29||+8||19
|-
|6||style="text-align: left;"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
|18||8||1||9||46||38||+8||17
|-
|7||style="text-align: left;"| «Гагалундс» ІС (Стокгольм)
|18||6||5||7||34||48||-14||17
|-
|8||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|18||6||4||8||37||47||-10||16
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Гуфорс АІФ
|18||5||4||9||33||45||-12||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Сундбібергс ІК
|18||0||3||15||14||60||-46||3
|}

Східна група 1942–43 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Фінспонгс АІК
|18||8||7||3||44||29||+15||23
|-
|2||style="text-align: left;"|Отвідабергс ФФ
|18||8||6||4||46||29||+17||22
|-
|3||style="text-align: left;"|Ничепінг АІК
|18||10||1||7||42||47||-5||21
|-
|4||style="text-align: left;"|Еребру СК
|18||7||6||5||32||24||+8||20
|- style="background:  
|5||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|18||6||6||6||25||30||-5||18
|-
|6||style="text-align: left;"| ІФ «Верданді» (Ескільстуна)
|18||6||5||7||28||32||-4||17
|-
|7||style="text-align: left;"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)
|18||7||3||8||28||32||-4||17
|-
|8||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||5||6||7||28||32||-4||16
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||3||8||7||24||24||0||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Авеста АІК
|18||4||4||10||27||45||-18||12
|}

Західна група 1942–43 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)
|18||10||5||3||42||29||+13||25
|- style="background:  
|2||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||10||4||4||51||27||+24||24
|-
|3||style="text-align: left;"|ІФК Тролльгеттан
|18||10||3||5||37||23||+14||23
|-
|4||style="text-align: left;"|Біллінгфорс ІК
|18||10||2||6||36||30||+6||22
|-
|5||style="text-align: left;"|«Скугенс» ІФ (Гетеборг)
|18||9||0||9||50||44||+6||18
|-
|6||style="text-align: left;"|ІФК Уддевалла
|18||8||2||8||45||47||-2||18
|-
|7||style="text-align: left;"|Тідагольмс ГІФ
|18||8||2||8||38||41||-3||18
|-
|8||style="text-align: left;"| «Лундбю» ІФ (Гетеборг)
|18||7||2||9||37||41||-4||16
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Деє ІК
|18||4||4||10||28||40||-12||12
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Ваггеридс ІК
|18||1||2||15||25||67||-42||4
|}

Південна група 1942–43 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|18||12||4||2||40||16||+24||28
|-
|2||style="text-align: left;"|Ландскруна БоІС
|18||11||2||5||52||22||+30||24
|-
|3||style="text-align: left;"|Нибру ІФ
|18||9||6||3||44||29||+15||24
|-
|4||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
|18||8||3||7||33||41||-8||19
|-
|5||style="text-align: left;"|Брумелла ІФ
|18||5||8||5||27||25||+2||18
|-
|6||style="text-align: left;"|Геганес БК
|18||5||6||7||28||38||-10||16
|-
|7||style="text-align: left;"|Улофстремс ІФ
|18||6||3||9||29||36||-7||15
|-
|8||style="text-align: left;"| БК «Ландора» (Ландскруна)
|18||4||4||10||29||42||-13||12
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФК Треллеборг
|18||4||4||10||18||34||-16||12
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Варбергс БоІС
|18||4||4||10||15||32||-17||12
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 ІК «Браге» (Бурленге) - Фінспонгс АІК 1-0, 0-2, 9-0
 «Ергрюте» ІС (Гетеборг) - ІС «Гальмія» (Гальмстад)  2-2, 0-3

ІК «Браге» (Бурленге) та ІС «Гальмія» (Гальмстад) підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1942 у Швеції
1943 у Швеції